Grünseehütte heißen:

 Höchster Hütte, Rifugio Canziani, in den Ortler-Alpen, Südtirol
 Grünseehütte (Hohe Tauern), südlich des Felber Tauern, Gemeindegebiet Matrei in Osttirol
 Grünseehütte (Granatspitzgruppe), Alpenverein Matrei